Чо́рне со́нце або Чо́рне Со́нце (, , , ).

Друковані видання 
 Чорне сонце — роман 1966 року з тетралогії Івана Головченка й Олекси Мусієнка: «Золоті ворота», «Чорне сонце», «Білий морок», «Голубий берег».
 Чорне Сонце — часопис, заснований 2014 року; друкований орган полку «Азов» Національної гвардії України.
 Чорне сонце — новела 2015 року Василя Шкляра про полк Азов, їхній героїчний захист України під час російсько-української війни (2014—)

Кінематограф 
 Чорне сонце — білоруський радянський фільм 1970 року режисера Олексія Спєшнєва.
 Чорне сонце — франко-італійська драма 2007 року польського режисера Кшиштофа Зануссі.

Музика 
 «Чорне сонце» — друга композиція з десятого студійного альбому російської рок-групи «Би-2».

Наука 
 Чорне Сонце  — метафорична назва сонячного затемнення.

Окультизм, містицизм, міфологія 
 Чорне Сонце  — окультний символ, що широко використовується неонацистами, а також деякими неоязичниками, езотериками та сатаністами.